

Фаунтен-Гілл — місто, штат Арканзас
 Фаунтен-Гілл — місто, штат Пенсільванія